

Patronyme
Antoine Baumé, pharmacien et chimiste (1728-1804).

Physique
Le degré Baumé, unité de mesure de concentration